Кра́вцив — украинская фамилия, происходящая от названия профессии портной ().

Известные носители:
 Кравцив, Богдан Николаевич (1904—1975) — украинский поэт, переводчик, активный деятель украинского националистического движения.
 Кравцив, Мартын Романович (род. 1990) — украинский шахматист.